Sant'Acacio Agatangelo – martire del III secolo, ricorrenza il 31 marzo
Sant'Acacio di Amida – vescovo del V secolo, ricorrenza il 9 aprile
Sant'Acacio di Armenia, il principale dei diecimila martiri armeni, ricorrenza il 22 giugno
Sant'Acacio di Bisanzio o Agazio – martire del 304, ricorrenza l'8 maggio
Sant'Acacio di Melitene – vescovo del V secolo, ricorrenza il 17 aprile
Sant'Acacio di Mileto – martire sotto Licinio nel IV secolo, ricorrenza il 28 luglio